Primera batalla de Mariúpol (2014)
Segunda batalla de Mariúpol (2014)
Batalla de Mariúpol (2022)